Brennos, latinisé en Brennus par les Romains, est un nom gaulois, qui signifie « guerrier, chef ». Il s’agit sans doute d’une variante allophonique de branos « corbeau », un avatar du dieu Lug(os), constituant dans le monde celtique la métaphore de la souveraineté guerrière. Plusieurs chefs gaulois ont ainsi porté ce nom.

Rois gaulois 
Deux rois celtes portent le nom de Brennos :
 Brennos, roi gaulois (sénon) qui rançonne Rome vers -390 après l'épisode des « oies du Capitole » et qui prononce la célèbre phrase Vae Victis (malheur aux vaincus, Tite-Live, Histoire romaine).  
 Brennos, qui dirige en Grèce la Grande expédition au

Autres personnalités portant ce patronyme 
 Charles Brennus est un graveur ciseleur français créateur du trophée de rugby connu sous le nom de « Bouclier de Brennus » et d'un autre bouclier, trophée de Longue Paume.

Toponymes 
Brennus ou ses variantes Brenus, Brennos, , Brienon, de source étymologique gallo-romaine qui signifie « lieu du combat », est aussi à l'origine du nom donné à plusieurs villages français, dont notamment :
 Brinon-sur-Beuvron, commune française du département de la Nièvre ;
 Brinon-sur-Sauldre, commune française du département du Cher ;
 Brienon-sur-Armançon, commune française du département de l'Yonne
 Briennon, commune française du département de la Loire

Divers 
 Brennus Music est un label indépendant français spécialisé dans le hard rock et le heavy metal.
 Brennus était un cuirassé français (1891 - 1922).

Voir aussi 
 Bouclier de Brennus

Notes et références